Kath peut faire référence à :

Patronyme 
 Ethan Kath (1982-), musicien canadien ;
 Katherine Kath (1920-2012), actrice française ;
 Terry Kath (1946-1978), guitariste et membre fondateur du groupe de rock Chicago.

Prénom 
 Kath Gordon, actrice australienne.

Toponyme 
 Kath, ancienne capitale du royaume du Khwarezm près de l'actuelle Ourguentch en Ouzbékistan.

Voir aussi 
 

Homonymie de patronyme